Джордж Ра́сселл:
 Расселл, Джордж (1867—1935) — ирландский поэт, художник и теософ.
 Расселл, Джордж (1923—2009) — американский джазовый композитор, ударник и пианист.
 Расселл, Джордж (род. 1998) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.